Di seguito una lista di asteroidi dal numero 600001 al 601000 con data di scoperta e scopritore.

600001-600100 

|-
| 600001 - ||  || 6 marzo 2011 || Bickel, W.
|-
| 600002 - ||  || 6 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 600003 - ||  || 6 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 600004 - ||  || 12 febbraio 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 600005 - ||  || 10 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 600006 - ||  || 10 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 600007 - ||  || 26 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 600008 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600009 - ||  || 25 maggio 2006 || Mauna Kea
|-
| 600010 - ||  || 23 marzo 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 600011 - ||  || 13 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 600012 - ||  || 10 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 600013 - ||  || 10 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 600014 - ||  || 14 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600015 - ||  || 6 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600016 - ||  || 4 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 600017 - ||  || 7 novembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 600018 - ||  || 1º marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600019 - ||  || 24 marzo 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 600020 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600021 - ||  || 31 luglio 2000 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 600022 - ||  || 29 marzo 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 600023 - ||  || 28 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600024 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 600025 - ||  || 30 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600026 - ||  || 12 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 600027 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 600028 - ||  || 9 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 600029 - ||  || 4 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 600030 - ||  || 30 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600031 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600032 - ||  || 11 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600033 - ||  || 29 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600034 - ||  || 1º novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 600035 - ||  || 23 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 600036 - ||  || 6 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600037 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 600038 - ||  || 25 febbraio 2011 || Spacewatch
|-
| 600039 - ||  || 10 dicembre 2001 || Clingan, R.
|-
| 600040 - ||  || 5 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600041 - ||  || 6 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600042 - ||  || 16 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600043 - ||  || 25 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600044 - ||  || 5 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600045 - ||  || 29 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600046 - ||  || 14 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600047 - ||  || 25 marzo 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600048 - ||  || 10 febbraio 2003 || Spacewatch
|-
| 600049 - ||  || 11 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 600050 - ||  || 2 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600051 - ||  || 1º novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600052 - ||  || 22 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 600053 - ||  || 27 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600054 - ||  || 28 marzo 2011 || CSS
|-
| 600055 - ||  || 1º aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 600056 - ||  || 27 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 600057 - ||  || 2 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600058 - ||  || 2 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600059 - ||  || 1º aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600060 - ||  || 1º aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600061 - ||  || 1º aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600062 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 600063 - ||  || 30 luglio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600064 - ||  || 2 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600065 - ||  || 4 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600066 - ||  || 4 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 600067 - ||  || 29 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600068 - ||  || 13 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600069 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 600070 - ||  || 2 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 600071 - ||  || 4 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 600072 - ||  || 2 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600073 - ||  || 1º marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600074 - ||  || 16 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600075 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600076 - ||  || 21 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 600077 - ||  || 5 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 600078 - ||  || 16 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 600079 - ||  || 2 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 600080 - ||  || 5 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 600081 - ||  || 4 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 600082 - ||  || 13 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 600083 - ||  || 3 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600084 - ||  || 25 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600085 - ||  || 24 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 600086 - ||  || 25 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600087 - ||  || 2 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 600088 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600089 - ||  || 23 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600090 - ||  || 27 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 600091 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600092 - ||  || 23 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 600093 - ||  || 28 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600094 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 600095 - ||  || 23 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600096 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600097 - ||  || 22 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 600098 - ||  || 26 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 600099 - ||  || 11 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600100 - ||  || 17 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|}

600101-600200 

|-
| 600101 - ||  || 30 gennaio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600102 - ||  || 6 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600103 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 600104 - ||  || 27 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600105 - ||  || 30 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600106 - ||  || 19 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600107 - ||  || 26 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 600108 - ||  || 25 maggio 2006 || Mauna Kea
|-
| 600109 - ||  || 4 maggio 2011 || Rinner, C., Kugel, F.
|-
| 600110 - ||  || 25 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600111 - ||  || 16 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600112 - ||  || 1º maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600113 - ||  || 26 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600114 - ||  || 1º maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600115 - ||  || 6 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 600116 - ||  || 13 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600117 - ||  || 21 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600118 - ||  || 24 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600119 - ||  || 29 maggio 2011 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 600120 - ||  || 27 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600121 - ||  || 3 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600122 - ||  || 11 maggio 2011 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 600123 - ||  || 29 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600124 - ||  || 21 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600125 - ||  || 23 maggio 2011 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 600126 - ||  || 12 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600127 - ||  || 20 marzo 2002 || NEAT
|-
| 600128 - ||  || 24 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600129 - ||  || 24 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600130 - ||  || 21 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600131 - ||  || 10 aprile 2002 || NEAT
|-
| 600132 - ||  || 30 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600133 - ||  || 30 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 600134 - ||  || 27 maggio 2011 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 600135 - ||  || 14 aprile 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600136 - ||  || 21 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600137 - ||  || 22 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600138 - ||  || 26 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600139 - ||  || 26 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600140 - ||  || 24 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600141 - ||  || 1º giugno 2011 || Bickel, W.
|-
| 600142 - ||  || 3 giugno 2011 || CSS
|-
| 600143 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600144 - ||  || 14 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 600145 - ||  || 22 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 600146 - ||  || 27 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 600147 - ||  || 6 giugno 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600148 - ||  || 5 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600149 - ||  || 5 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600150 - ||  || 8 giugno 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600151 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 600152 - ||  || 6 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600153 - ||  || 11 giugno 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600154 - ||  || 28 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600155 - ||  || 30 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600156 - ||  || 24 giugno 2011 || Spacewatch
|-
| 600157 - ||  || 25 giugno 2011 || Spacewatch
|-
| 600158 - ||  || 13 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600159 - ||  || 3 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600160 - ||  || 27 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600161 - ||  || 4 marzo 2010 || CSS
|-
| 600162 - ||  || 25 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600163 - ||  || 25 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600164 - ||  || 24 giugno 2011 || Spacewatch
|-
| 600165 - ||  || 25 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600166 - ||  || 5 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 600167 - ||  || 28 luglio 2011 || Siding Spring Survey
|-
| 600168 - ||  || 11 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600169 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600170 - ||  || 26 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600171 - ||  || 29 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 600172 - ||  || 10 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600173 - ||  || 15 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600174 - ||  || 9 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 600175 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600176 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600177 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600178 - ||  || 29 luglio 2011 || Siding Spring Survey
|-
| 600179 - ||  || 1º luglio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600180 - ||  || 27 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600181 - ||  || 26 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600182 - ||  || 16 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 600183 - ||  || 10 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600184 - ||  || 26 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600185 - ||  || 13 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600186 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600187 - ||  || 14 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 600188 - ||  || 6 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600189 - ||  || 29 giugno 2011 || Spacewatch
|-
| 600190 - ||  || 3 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600191 - ||  || 3 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600192 - ||  || 21 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600193 - ||  || 2 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600194 - ||  || 29 luglio 2011 || Holmes, R.
|-
| 600195 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 600196 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 600197 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 600198 - ||  || 16 ottobre 2007 || CSS
|-
| 600199 - ||  || 4 agosto 2011 || OAM Observatory
|-
| 600200 - ||  || 25 agosto 2011 || OAM Observatory
|}

600201-600300 

|-
| 600201 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 600202 - ||  || 3 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600203 - ||  || 29 agosto 2011 || Siding Spring Survey
|-
| 600204 - ||  || 24 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600205 - ||  || 7 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 600206 - ||  || 26 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600207 - ||  || 31 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600208 - ||  || 31 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600209 - ||  || 24 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600210 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 600211 - ||  || 20 agosto 2011 || Holmes, R.
|-
| 600212 - ||  || 20 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600213 - ||  || 23 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600214 - ||  || 11 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600215 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600216 - ||  || 29 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 600217 - ||  || 9 ottobre 2010 || Pan-STARRS 1
|-
| 600218 - ||  || 27 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 600219 - ||  || 20 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600220 - ||  || 22 ottobre 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600221 - ||  || 24 agosto 2011 || OAM Observatory
|-
| 600222 - ||  || 24 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600223 - ||  || 24 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600224 - ||  || 18 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 600225 - ||  || 6 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600226 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 600227 - ||  || 25 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 600228 - ||  || 31 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600229 - ||  || 14 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 600230 - ||  || 29 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600231 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600232 - ||  || 8 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600233 - ||  || 8 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600234 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600235 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600236 - ||  || 19 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600237 - ||  || 30 agosto 2011 || OAM Observatory
|-
| 600238 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600239 - ||  || 27 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 600240 - ||  || 30 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600241 - ||  || 8 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 600242 - ||  || 18 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600243 - ||  || 4 maggio 2005 || Mauna Kea
|-
| 600244 - ||  || 20 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600245 - ||  || 19 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600246 - ||  || 1º agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600247 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600248 - ||  || 21 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 600249 - ||  || 8 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600250 - ||  || 19 settembre 1998 || SDSS Collaboration
|-
| 600251 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600252 - ||  || 28 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 600253 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 600254 - ||  || 29 agosto 2011 || Elenin, L.
|-
| 600255 - ||  || 25 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 600256 - ||  || 25 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 600257 - ||  || 30 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 600258 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 600259 - ||  || 15 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 600260 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600261 - ||  || 23 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600262 - ||  || 26 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600263 - ||  || 19 ottobre 2006 || Wasserman, L. H.
|-
| 600264 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 600265 - ||  || 26 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600266 - ||  || 1º giugno 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600267 - ||  || 28 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600268 - ||  || 28 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600269 - ||  || 25 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 600270 - ||  || 7 agosto 2011 || OAM Observatory
|-
| 600271 - ||  || 18 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600272 - ||  || 18 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600273 - ||  || 18 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600274 - ||  || 18 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 600275 - ||  || 10 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 600276 - ||  || 20 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 600277 - ||  || 7 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600278 - ||  || 8 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600279 - ||  || 9 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600280 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 600281 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 600282 - ||  || 6 settembre 2007 || Rinner, C., Kugel, F.
|-
| 600283 - ||  || 27 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 600284 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600285 - ||  || 2 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600286 - ||  || 19 marzo 2009 || Hormuth, F.
|-
| 600287 - ||  || 23 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600288 - ||  || 24 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600289 - ||  || 15 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600290 - ||  || 3 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600291 - ||  || 8 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600292 - ||  || 26 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600293 - ||  || 2 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600294 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600295 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600296 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600297 - ||  || 29 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600298 - ||  || 30 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 600299 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600300 - ||  || 26 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|}

600301-600400 

|-
| 600301 - ||  || 21 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600302 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600303 - ||  || 24 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600304 - ||  || 24 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600305 - ||  || 28 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600306 - ||  || 21 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600307 - ||  || 19 settembre 2011 || OAM Observatory
|-
| 600308 - ||  || 21 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600309 - ||  || 3 ottobre 2011 || Karge, S., Kling, R.
|-
| 600310 - ||  || 18 agosto 2006 || NEAT
|-
| 600311 - ||  || 8 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600312 - ||  || 27 febbraio 2014 || Spacewatch
|-
| 600313 - ||  || 27 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600314 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 600315 - ||  || 2 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600316 - ||  || 18 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600317 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 600318 - ||  || 9 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600319 - ||  || 20 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 600320 - ||  || 19 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600321 - ||  || 24 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 600322 - ||  || 21 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600323 - ||  || 31 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600324 - ||  || 5 giugno 2010 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 600325 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600326 - ||  || 19 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 600327 - ||  || 1º settembre 2002 || NEAT
|-
| 600328 - ||  || 19 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 600329 - ||  || 11 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 600330 - ||  || 29 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 600331 - ||  || 18 ottobre 2011 || CSS
|-
| 600332 - ||  || 6 ottobre 2000 || AMOS
|-
| 600333 - ||  || 4 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600334 - ||  || 30 settembre 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 600335 - ||  || 19 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 600336 - ||  || 23 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 600337 - ||  || 23 marzo 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 600338 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600339 - ||  || 16 agosto 2006 || NEAT
|-
| 600340 - ||  || 8 ottobre 2011 || Holmes, R.
|-
| 600341 - ||  || 24 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600342 - ||  || 24 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600343 - ||  || 24 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600344 - ||  || 21 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600345 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600346 - ||  || 22 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 600347 - ||  || 24 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600348 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 600349 - ||  || 15 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 600350 - ||  || 20 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600351 - ||  || 9 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 600352 - ||  || 4 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600353 - ||  || 24 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 600354 - ||  || 25 ottobre 2011 || PMO NEO Survey Program
|-
| 600355 - ||  || 15 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600356 - ||  || 28 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 600357 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600358 - ||  || 20 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 600359 - ||  || 10 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 600360 - ||  || 16 febbraio 2005 || Boattini, A.
|-
| 600361 - ||  || 16 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600362 - ||  || 18 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 600363 - ||  || 21 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 600364 - ||  || 25 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600365 - ||  || 20 settembre 2011 || Kryachko, T., Satovski, B.
|-
| 600366 - ||  || 1º aprile 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 600367 - ||  || 20 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 600368 - ||  || 12 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600369 - ||  || 29 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600370 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600371 - ||  || 21 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 600372 - ||  || 29 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600373 - ||  || 19 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600374 - ||  || 23 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600375 - ||  || 24 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600376 - ||  || 1º gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 600377 - ||  || 28 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600378 - ||  || 30 ottobre 2011 || Elenin, L.
|-
| 600379 Csortosgyula ||  || 18 ottobre 2011 || K. Sárneczky, A. Szing
|-
| 600380 - ||  || 20 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600381 - ||  || 30 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 600382 - ||  || 18 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 600383 - ||  || 20 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600384 - ||  || 3 ottobre 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 600385 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600386 - ||  || 23 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600387 - ||  || 7 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 600388 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600389 - ||  || 19 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600390 - ||  || 18 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600391 - ||  || 10 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 600392 - ||  || 17 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 600393 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600394 - ||  || 11 settembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600395 - ||  || 11 aprile 2013 || Spacewatch
|-
| 600396 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600397 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600398 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600399 - ||  || 18 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 600400 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|}

600401-600500 

|-
| 600401 - ||  || 30 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600402 - ||  || 28 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600403 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600404 - ||  || 23 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600405 - ||  || 21 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600406 - ||  || 19 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600407 - ||  || 23 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600408 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600409 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600410 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600411 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600412 - ||  || 21 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600413 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600414 - ||  || 17 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600415 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600416 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 600417 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 600418 - ||  || 17 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 600419 - ||  || 2 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600420 - ||  || 19 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 600421 - ||  || 1º novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600422 - ||  || 1º novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600423 - ||  || 30 giugno 2000 || La Silla
|-
| 600424 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600425 - ||  || 16 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600426 - ||  || 17 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600427 - ||  || 17 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600428 - ||  || 17 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600429 - ||  || 18 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600430 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600431 - ||  || 3 dicembre 2007 || CSS
|-
| 600432 - ||  || 24 novembre 2011 || Marton, G.
|-
| 600433 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600434 - ||  || 30 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600435 - ||  || 25 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600436 - ||  || 17 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600437 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600438 - ||  || 24 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600439 - ||  || 28 novembre 2011 || Apitzsch, R.
|-
| 600440 - ||  || 11 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 600441 - ||  || 23 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600442 - ||  || 24 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600443 - ||  || 11 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600444 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600445 - ||  || 18 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600446 - ||  || 25 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 600447 - ||  || 27 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600448 - ||  || 9 novembre 2004 || Mauna Kea
|-
| 600449 - ||  || 23 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600450 - ||  || 18 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600451 - ||  || 17 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600452 - ||  || 18 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600453 - ||  || 25 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600454 - ||  || 26 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 600455 - ||  || 18 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600456 - ||  || 30 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 600457 - ||  || 17 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 600458 - ||  || 5 aprile 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 600459 - ||  || 29 agosto 2014 || Spacewatch
|-
| 600460 - ||  || 5 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 600461 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 600462 - ||  || 18 agosto 2015 || Spacewatch
|-
| 600463 - ||  || 28 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600464 - ||  || 24 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600465 - ||  || 18 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600466 - ||  || 26 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600467 - ||  || 24 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600468 - ||  || 18 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600469 - ||  || 19 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600470 - ||  || 17 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600471 - ||  || 3 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 600472 - ||  || 27 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 600473 - ||  || 23 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 600474 - ||  || 3 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 600475 - ||  || 22 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600476 - ||  || 24 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600477 - ||  || 28 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600478 - ||  || 30 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 600479 - ||  || 27 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600480 - ||  || 17 settembre 2010 || CSS
|-
| 600481 - ||  || 25 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600482 - ||  || 22 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600483 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600484 - ||  || 26 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600485 - ||  || 26 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600486 - ||  || 1º aprile 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 600487 - ||  || 24 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600488 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 600489 - ||  || 4 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600490 - ||  || 19 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 600491 - ||  || 29 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600492 - ||  || 1º ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600493 - ||  || 22 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 600494 - ||  || 28 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600495 - ||  || 24 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600496 - ||  || 13 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600497 - ||  || 28 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600498 - ||  || 4 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 600499 - ||  || 16 aprile 2013 || Spacewatch
|-
| 600500 - ||  || 25 dicembre 2011 || Spacewatch
|}

600501-600600 

|-
| 600501 - ||  || 27 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600502 - ||  || 19 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 600503 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600504 - ||  || 27 dicembre 2011 || CSS
|-
| 600505 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600506 - ||  || 31 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600507 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600508 - ||  || 27 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600509 - ||  || 25 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600510 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600511 - ||  || 1º gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600512 - ||  || 2 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 600513 - ||  || 14 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 600514 - ||  || 7 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 600515 - ||  || 28 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600516 - ||  || 14 gennaio 2012 || CSS
|-
| 600517 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 600518 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600519 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 600520 - ||  || 28 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 600521 - ||  || 7 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 600522 - ||  || 4 novembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 600523 - ||  || 12 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 600524 - ||  || 14 gennaio 2018 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600525 - ||  || 2 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 600526 - ||  || 1º gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600527 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600528 - ||  || 1º gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600529 - ||  || 2 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 600530 - ||  || 1º gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600531 - ||  || 27 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600532 - ||  || 18 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 600533 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 600534 - ||  || 17 gennaio 2012 || Bernasconi, L.
|-
| 600535 - ||  || 10 settembre 2007 || CSS
|-
| 600536 - ||  || 19 marzo 2009 || Hormuth, F.
|-
| 600537 - ||  || 20 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600538 - ||  || 10 luglio 2005 || CSS
|-
| 600539 - ||  || 20 gennaio 2012 || Falla, N.
|-
| 600540 - ||  || 15 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600541 - ||  || 10 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 600542 - ||  || 4 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600543 - ||  || 19 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600544 - ||  || 19 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600545 - ||  || 2 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 600546 - ||  || 20 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600547 - ||  || 3 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 600548 - ||  || 26 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600549 - ||  || 24 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600550 - ||  || 4 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600551 - ||  || 20 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600552 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600553 - ||  || 21 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 600554 - ||  || 21 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 600555 - ||  || 2 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 600556 - ||  || 18 dicembre 2011 || ESA OGS
|-
| 600557 - ||  || 25 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 600558 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600559 - ||  || 18 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 600560 - ||  || 26 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600561 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600562 - ||  || 23 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600563 - ||  || 30 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 600564 - ||  || 21 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 600565 - ||  || 1º novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600566 - ||  || 1º gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600567 - ||  || 5 agosto 2005 || NEAT
|-
| 600568 - ||  || 3 maggio 2005 || Kitt Peak
|-
| 600569 - ||  || 25 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600570 - ||  || 28 dicembre 2011 || Bernasconi, L.
|-
| 600571 - ||  || 28 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600572 - ||  || 1º maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 600573 - ||  || 26 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600574 - ||  || 31 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 600575 - ||  || 1º dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 600576 - ||  || 17 maggio 2009 || Spacewatch
|-
| 600577 - ||  || 12 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600578 - ||  || 29 gennaio 2012 || CSS
|-
| 600579 - ||  || 3 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 600580 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600581 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600582 - ||  || 29 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 600583 - ||  || 24 novembre 2016 || Spacewatch
|-
| 600584 - ||  || 3 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 600585 - ||  || 26 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600586 - ||  || 10 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 600587 - ||  || 19 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 600588 - ||  || 26 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600589 - ||  || 29 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 600590 - ||  || 13 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 600591 - ||  || 23 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 600592 - ||  || 26 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 600593 - ||  || 15 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 600594 - ||  || 19 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600595 - ||  || 14 gennaio 2018 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600596 - ||  || 16 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 600597 - ||  || 18 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600598 - ||  || 6 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600599 - ||  || 26 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 600600 - ||  || 19 gennaio 2012 || Spacewatch
|}

600601-600700 

|-
| 600601 - ||  || 26 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600602 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600603 - ||  || 27 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600604 - ||  || 27 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600605 - ||  || 18 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600606 - ||  || 20 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 600607 - ||  || 29 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 600608 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 600609 - ||  || 3 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600610 - ||  || 24 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 600611 - ||  || 9 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 600612 - ||  || 15 ottobre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600613 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 600614 - ||  || 25 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600615 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600616 - ||  || 1º ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600617 - ||  || 14 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 600618 - ||  || 12 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600619 - ||  || 3 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600620 - ||  || 21 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 600621 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 600622 - ||  || 3 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600623 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 600624 - ||  || 13 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600625 - ||  || 25 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600626 - ||  || 5 settembre 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 600627 - ||  || 3 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600628 - ||  || 3 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600629 - ||  || 15 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600630 - ||  || 1º febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600631 - ||  || 3 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600632 - ||  || 3 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600633 - ||  || 14 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600634 - ||  || 21 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600635 - ||  || 13 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 600636 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600637 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600638 - ||  || 14 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 600639 - ||  || 21 febbraio 2012 || Ory, M.
|-
| 600640 - ||  || 22 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 600641 - ||  || 20 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 600642 - ||  || 1º agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 600643 - ||  || 25 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600644 - ||  || 21 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 600645 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600646 - ||  || 21 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 600647 - ||  || 31 dicembre 2000 || AMOS
|-
| 600648 - ||  || 30 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600649 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 600650 - ||  || 22 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 600651 - ||  || 13 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 600652 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600653 - ||  || 13 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 600654 - ||  || 26 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600655 - ||  || 8 gennaio 2006 || CSS
|-
| 600656 - ||  || 30 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 600657 - ||  || 27 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600658 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 600659 - ||  || 15 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 600660 - ||  || 15 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600661 - ||  || 26 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600662 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600663 - ||  || 21 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 600664 - ||  || 10 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 600665 - ||  || 21 febbraio 2012 || Ory, M.
|-
| 600666 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600667 - ||  || 23 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600668 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600669 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600670 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600671 - ||  || 26 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 600672 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600673 - ||  || 9 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600674 - ||  || 14 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600675 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600676 - ||  || 15 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600677 - ||  || 25 febbraio 2012 || Boyle, R. P., Laugalys, V.
|-
| 600678 - ||  || 8 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600679 - ||  || 9 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600680 - ||  || 12 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 600681 - ||  || 14 marzo 2012 || CSS
|-
| 600682 - ||  || 16 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600683 - ||  || 14 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600684 - ||  || 27 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 600685 - ||  || 13 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600686 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600687 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600688 - ||  || 16 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600689 - ||  || 7 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 600690 - ||  || 1º marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 600691 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 600692 - ||  || 4 dicembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 600693 - ||  || 22 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600694 - ||  || 20 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600695 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600696 - ||  || 17 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600697 - ||  || 15 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600698 - ||  || 4 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 600699 - ||  || 30 settembre 2005 || CSS
|-
| 600700 - ||  || 22 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|}

600701-600800 

|-
| 600701 - ||  || 1º aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 600702 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600703 - ||  || 23 luglio 2003 || NEAT
|-
| 600704 - ||  || 27 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 600705 - ||  || 1º febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600706 - ||  || 26 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600707 - ||  || 26 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600708 - ||  || 30 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600709 - ||  || 25 marzo 2012 || CSS
|-
| 600710 - ||  || 28 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600711 - ||  || 20 settembre 2006 || CSS
|-
| 600712 - ||  || 24 febbraio 2012 || Elenin, L.
|-
| 600713 - ||  || 27 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600714 - ||  || 12 aprile 2012 || CSS
|-
| 600715 - ||  || 2 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 600716 - ||  || 27 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600717 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 600718 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600719 - ||  || 30 settembre 2002 || AMOS
|-
| 600720 - ||  || 22 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600721 - ||  || 28 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 600722 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 600723 - ||  || 20 gennaio 2009 || CSS
|-
| 600724 - ||  || 13 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 600725 - ||  || 16 aprile 2012 || LINEAR
|-
| 600726 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 600727 - ||  || 7 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600728 - ||  || 11 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600729 - ||  || 29 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 600730 - ||  || 20 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600731 - ||  || 23 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600732 - ||  || 31 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600733 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 600734 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600735 - ||  || 21 aprile 2012 || CSS
|-
| 600736 - ||  || 24 marzo 2012 || Elenin, L.
|-
| 600737 - ||  || 22 agosto 2003 || Boattini, A., Paola, A. D.
|-
| 600738 - ||  || 21 marzo 2001 || AMOS
|-
| 600739 - ||  || 27 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 600740 - ||  || 19 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600741 - ||  || 16 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 600742 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600743 - ||  || 18 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600744 - ||  || 11 maggio 2005 || NEAT
|-
| 600745 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 600746 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600747 - ||  || 16 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 600748 - ||  || 24 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 600749 - ||  || 4 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600750 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 600751 - ||  || 27 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600752 - ||  || 18 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600753 - ||  || 3 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600754 - ||  || 9 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600755 - ||  || 30 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600756 - ||  || 13 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 600757 - ||  || 22 marzo 2012 || CSS
|-
| 600758 - ||  || 20 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600759 - ||  || 5 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 600760 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600761 - ||  || 19 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600762 - ||  || 16 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600763 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600764 - ||  || 20 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 600765 - ||  || 24 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 600766 - ||  || 5 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600767 - ||  || 1º maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600768 - ||  || 12 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600769 - ||  || 11 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 600770 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 600771 - ||  || 15 maggio 2012 || Spacewatch
|-
| 600772 - ||  || 27 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 600773 - ||  || 21 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600774 - ||  || 10 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 600775 - ||  || 24 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600776 - ||  || 30 gennaio 2011 || Elenin, L.
|-
| 600777 - ||  || 5 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600778 - ||  || 16 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600779 - ||  || 27 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 600780 - ||  || 26 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 600781 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 600782 - ||  || 18 febbraio 2005 || Boattini, A.
|-
| 600783 - ||  || 27 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 600784 - ||  || 15 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 600785 - ||  || 1º maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600786 - ||  || 28 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600787 - ||  || 20 agosto 2002 || NEAT
|-
| 600788 - ||  || 8 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600789 - ||  || 20 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600790 - ||  || 25 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600791 - ||  || 30 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600792 - ||  || 29 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 600793 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600794 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600795 - ||  || 26 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 600796 - ||  || 20 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600797 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 600798 - ||  || 27 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600799 - ||  || 7 maggio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 600800 - ||  || 22 maggio 2012 || ESA OGS
|}

600801-600900 

|-
| 600801 - ||  || 12 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 600802 - ||  || 4 novembre 1991 || Spacewatch
|-
| 600803 - ||  || 9 giugno 2012 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 600804 - ||  || 11 giugno 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600805 - ||  || 13 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600806 - ||  || 30 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 600807 - ||  || 11 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 600808 - ||  || 11 novembre 2010 || CSS
|-
| 600809 - ||  || 21 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600810 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600811 - ||  || 26 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600812 - ||  || 30 luglio 2008 || Spacewatch
|-
| 600813 - ||  || 15 giugno 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600814 - ||  || 15 giugno 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600815 - ||  || 9 giugno 2012 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 600816 - ||  || 25 maggio 2012 || ESA OGS
|-
| 600817 - ||  || 16 giugno 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600818 - ||  || 19 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600819 - ||  || 14 giugno 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600820 - ||  || 17 giugno 2012 || Spacewatch
|-
| 600821 - ||  || 29 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 600822 - ||  || 30 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 600823 - ||  || 21 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 600824 - ||  || 8 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600825 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 600826 - ||  || 7 agosto 2012 || Kocher, P.
|-
| 600827 - ||  || 13 dicembre 2009 || Shandong University
|-
| 600828 - ||  || 29 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600829 - ||  || 21 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600830 - ||  || 16 giugno 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600831 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 600832 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 600833 - ||  || 12 agosto 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 600834 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600835 - ||  || 28 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600836 - ||  || 14 agosto 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 600837 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600838 - ||  || 28 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 600839 - ||  || 4 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 600840 - ||  || 12 agosto 2012 || CSS
|-
| 600841 - ||  || 10 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600842 - ||  || 28 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 600843 - ||  || 6 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 600844 - ||  || 2 novembre 2007 || LINEAR
|-
| 600845 - ||  || 14 agosto 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 600846 - ||  || 14 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600847 - ||  || 9 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600848 - ||  || 28 febbraio 2003 || AMOS
|-
| 600849 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 600850 - ||  || 19 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600851 - ||  || 17 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600852 - ||  || 12 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600853 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 600854 - ||  || 28 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600855 - ||  || 24 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 600856 - ||  || 8 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600857 - ||  || 10 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 600858 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 600859 - ||  || 29 agosto 2012 || Levin, K.
|-
| 600860 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600861 - ||  || 25 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600862 - ||  || 26 agosto 2012 || CSS
|-
| 600863 - ||  || 26 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 600864 - ||  || 7 ottobre 2004 || Tucker, R.
|-
| 600865 - ||  || 6 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 600866 - ||  || 10 settembre 2012 || Holmes, R.
|-
| 600867 - ||  || 21 luglio 2007 || LUSS
|-
| 600868 - ||  || 13 settembre 2012 || Holmes, R.
|-
| 600869 - ||  || 25 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600870 - ||  || 22 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600871 - ||  || 4 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 600872 - ||  || 14 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 600873 - ||  || 15 settembre 2012 || CSS
|-
| 600874 - ||  || 1º settembre 2005 || NEAT
|-
| 600875 - ||  || 22 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 600876 - ||  || 16 agosto 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 600877 - ||  || 13 settembre 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 600878 - ||  || 28 agosto 2003 || NEAT
|-
| 600879 - ||  || 15 settembre 2012 || CSS
|-
| 600880 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600881 - ||  || 19 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600882 - ||  || 17 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 600883 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 600884 - ||  || 25 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 600885 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 600886 - ||  || 16 settembre 2012 || CSS
|-
| 600887 - ||  || 25 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 600888 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 600889 - ||  || 18 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600890 - ||  || 13 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 600891 - ||  || 18 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600892 - ||  || 21 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 600893 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600894 - ||  || 23 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600895 - ||  || 3 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 600896 - ||  || 20 settembre 2006 || CSS
|-
| 600897 - ||  || 29 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 600898 - ||  || 26 agosto 2012 || CSS
|-
| 600899 - ||  || 17 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600900 - ||  || 12 maggio 2015 || Mount Lemmon Survey
|}

600901-601000 

|-
| 600901 - ||  || 21 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 600902 - ||  || 18 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600903 - ||  || 22 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 600904 - ||  || 19 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600905 - ||  || 3 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 600906 - ||  || 15 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 600907 - ||  || 6 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600908 - ||  || 17 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600909 - ||  || 15 settembre 2012 || ESA OGS
|-
| 600910 - ||  || 16 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 600911 - ||  || 15 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 600912 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 600913 - ||  || 15 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600914 - ||  || 1º ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600915 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600916 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600917 - ||  || 9 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600918 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600919 - ||  || 3 novembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 600920 - ||  || 6 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 600921 - ||  || 6 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600922 - ||  || 27 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 600923 - ||  || 21 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 600924 - ||  || 16 marzo 2002 || AMOS
|-
| 600925 - ||  || 9 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 600926 - ||  || 21 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 600927 - ||  || 9 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 600928 - ||  || 24 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 600929 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600930 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 600931 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600932 - ||  || 25 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 600933 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600934 - ||  || 8 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 600935 - ||  || 2 luglio 2011 || Spacewatch
|-
| 600936 - ||  || 26 settembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600937 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 600938 - ||  || 6 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600939 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600940 - ||  || 8 ottobre 2012 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 600941 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 600942 - ||  || 13 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 600943 - ||  || 31 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 600944 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 600945 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600946 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600947 - ||  || 28 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 600948 - ||  || 6 agosto 2008 || Sogorb, P.
|-
| 600949 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600950 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 600951 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600952 - ||  || 25 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 600953 - ||  || 17 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600954 - ||  || 29 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 600955 - ||  || 25 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 600956 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 600957 - ||  || 9 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600958 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 600959 - ||  || 15 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 600960 - ||  || 6 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600961 - ||  || 15 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600962 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600963 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600964 - ||  || 14 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600965 - ||  || 6 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 600966 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600967 - ||  || 6 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600968 - ||  || 3 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600969 - ||  || 21 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 600970 - ||  || 11 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600971 - ||  || 7 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 600972 - ||  || 6 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 600973 - ||  || 14 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 600974 - ||  || 6 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 600975 - ||  || 26 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 600976 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 600977 - ||  || 21 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 600978 - ||  || 14 ottobre 2012 || CSS
|-
| 600979 - ||  || 16 maggio 2007 || Spacewatch
|-
| 600980 - ||  || 8 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 600981 - ||  || 4 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 600982 - ||  || 19 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600983 - ||  || 8 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 600984 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600985 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 600986 - ||  || 10 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600987 - ||  || 5 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 600988 - ||  || 25 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 600989 - ||  || 15 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600990 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600991 - ||  || 14 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600992 - ||  || 9 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600993 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 600994 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600995 - ||  || 20 marzo 1999 || SDSS Collaboration
|-
| 600996 - ||  || 9 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600997 - ||  || 24 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 600998 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 600999 - ||  || 14 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 601000 - ||  || 6 ottobre 2012 || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0600001